Wieś w Rumunii
 Poienița – w okręgu Gorj, w gminie Bustuchin
 Poienița – w okręgu Alba, w gminie Arieșeni
 Poienița – w okręgu Alba, w gminie Vințu de Jos
 Poienița – w okręgu Marusza, w gminie Livezeni
 Poienița – w okręgu Sybin, w gminie Cârța
 Poienița – w okręgu Sălaj, w gminie Băbeni
 Poienița – w okręgu Vrancea, w gminie Dumitrești